Tomashevsky, transcription anglaise du russe  ou du surnom polonais (Tomaszewski), peut désigner :

 Boris Tomachevski (1890-1957), écrivain russe